A 30. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1946. május 30-án rendezték meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1946ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek